Mutua Madrileña Masters Madrid 2007 – tenisowy turniej ATP rangi ATP Masters Series z cyklu Mutua Madrileña Masters Madrid rozgrywany w dniach 13–21 października 2007 roku w Mardycie na kortach twardych w hali o puli nagród 2 082 500 euro.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej 
 Drabinka eliminacji

Przypisy

Bibliografia 
 
 

2007 w tenisie ziemnym
2007
2007 w Hiszpanii